W Rumunii
 Stoenești – gmina w okręgu Aluta
 Stoenești – wieś w okręgu Aluta, w gminie Stoenești

 Stoenești – gmina w okręgu Giurgiu
 Stoenești – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Florești-Stoenești

 Stoenești – wieś w okręgu Călărași, w gminie Modelu
 Stoenești – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Stoenești
 Stoenești – wieś w okręgu Prahova, w gminie Ariceștii Rahtivani